Македонская династия (Армянская династия, Василийская династия) — императорская династия в Византии с 867 до 1056 года.

Название династии 
Своё название Македонская династия получила по византийской феме Македония — родине своего основателя, императора Василия I Македонянина.

В работах представителей российской (советской) исторической школы в отношении императоров, правивших Византией в 867—1056 годах, применяется термин Македонская династия. В англоязычных источниках также часто используется название Македонская династия (), однако в нерусскоязычной исторической литературе применяются и альтернативные этому термину названия:

 Армянская династия () — сторонники использования этого названия считают, что оно более точно, чем термин Македонская династия, так как при этой династии ряд византийских императоров (в том числе основатель династии, Василий I), многие из представителей военной элиты и чиновничества имели армянское происхождение.
 Василийская династия () — названа так по имени своего основателя, Василия I Македонянина. В русскоязычной историографии этот термин не употребляется.

Происхождение династии 
Рассказ о предках Василия содержится в так называемой хронике «Продолжателей Феофана». Автор главы о Василии Македонянине, его внук император Константин VII Багрянородный, говорит, что предки Василия бежали из Армении в Византию во второй половине V века и поселились в окрестностях Адрианополя. Содержащиеся здесь же сведения о происхождении предков Василия I от армянских царей из династии Аршакидов, Константина I Великого и Александра Македонского, современные историки (не ставя под сомнение армянское происхождение) считают легендой патриарха Константинопольского Фотия I, сочинённой для прославления новой династии. Большинство учёных считает основателя Македонской династии Василия I потомком армянских переселенцев.  По утверждению П. Хараниса (авторитетного византиниста, специализирующегося на вопросах исторической демографии), каждый император на византийском троне от начала царствования Василия I до кончины Василия II имел армянское или частично армянское происхождение.

Одновременно в работах некоторых византийских хронистов, а также у арабских авторов, Василий I назван «македонцем» или славянином, что вызвало дискуссию о достоверности его армянского происхождения. Мнение о чисто славянском происхождении Василия Македонянина было отвергнуто как ошибочное известным ирландским историком и византинистом Джоном Багнеллом Бьюри.

Начало династии 
Отправившись в Константинополь и став фаворитом императора Михаила III, который женил его на своей любовнице Евдокии Ингерине, Василий Македонянин устранил влиятельного дядю императора, Варду, став кесарем, а вскоре и соправителем. В 867 году Василий организовал убийство императора и, единолично заняв императорский престол, основал тем самым новую династию.

Македонский ренессанс (867—1056 годы) 

Среди византийских императоров македонской династии, потомков Василия I, было достаточно образованных людей, благожелательно относившихся к античной культуре, таких как Константин VII Багрянородный, страстный любитель книг, и Лев VI, богослов и поэт.

В период правления этой династии отмечался расцвет математики, естественных наук (были составлены энциклопедии по медицине, агротехнике), военного дела. Учёные, богословы, философы, поэты, историки и ораторы создавали шедевры литературы и искусства.

Император Константин VII Багрянородный, занимавший византийский трон с 913 по 959 год, обладая явным литературным талантом, создал ряд медицинских, исторических и сельскохозяйственных трактатов. Он также обработал и собрал воедино множество жизнеописаний святых. Константин VII имел собственную мастерскую для создания копий античных рукописей. До нас дошли удивительные миниатюры так называемой Парижской Псалтыри.

Столица империи, Константинополь, удивляла своим почти сказочным великолепием и роскошью. Полная парадного блеска, роскошных храмов, драгоценных украшений, сверкающих дворцов, она производила неотразимое впечатление на гостей великого города. В обществе усилилась тяга к роскоши и изяществу. Процветали ювелирное дело, прикладное искусство. При украшении произведений прикладного искусства практически всегда использовались античные сюжеты.

Резко увеличилось количество монастырей. В это время был создан один из наиболее изысканных образцов крестово-купольного храма, получивший название храма «на четырёх колонках». Началось воссоздание мозаик Софийского собора, уничтоженных в период «иконоборчества».

Последний представитель династии 
Последней правящей представительницей македонской династии была Феодора, () (984—31 августа, 1056) — Византийская императрица c 11 января 1055 по 31 августа 1056 года.

Список императоров Македонской династии 

 Васи́лий I Македоня́нин () (около 811—29 августа 886)
 Лев VI Му́дрый или Фило́соф () (19 сентября 866—11 мая 912)
 Александр () (около 870—6 июня 913) — византийский император c 11 мая 912 года
 Константи́н VII Багряноро́дный (Порфироро́дный, Порфироге́нет, ) (17/18 мая 905, Константинополь—9 ноября 959, Константинополь) — византийский император номинально с 913 года, фактически с 945 года
 Рома́н I Лакапи́н (Арма́нус Лекапе́н, ) (около 870—15 июня 948) — византийский император с 920 по 944 год
 Рома́н II Мла́дший () (938—963) — византийский император с 9 ноября 959 по 963 год
 Никифор II Фока (, (около 912—969) — военачальник, затем византийский император c 963 по 969 год
 Иоа́нн I Цимисхи́й (Оване́с Курку́ас, ) (около 925—10 января 976) — византийский император с 969 по 976 год
 Васи́лий II Болгаробо́йца (Вулгарокто́н, ) (958 или 956—1025) — византийский император c января 976 года
 Константин VIII (, 960—15 ноября 1028) — византийский император (как соправитель различных императоров, с детства), фактически 1025—1028 годах
 Зо́я () (около 978—1050) — соправительница с 15 ноября 1028 по 1050 год и византийская императрица с 19 апреля по 11 июня 1042 года
 Рома́н III Арги́р (Аргиро́пуло, ) (968—11 апреля 1034) — византийский император с 1028 по 1034 год
 Михаил IV Пафлагонский () (1010—10 декабря 1041)
 Михаил V Калафат () (1015—24 августа 1042) — правил четыре месяца в 1042 году.
 Феодора () (984—31 августа, 1056) — соправительница (1028—1030), византийская императрица c 11 января 1055 по 31 августа 1056 года
 Константин IX Мономах (по другому счету Х или XI; Мономах, () (около 1000—11 января 1055) — византийский император c 11 июня 1042 по 11 января 1055 года

Генеалогия 
 Амаяк (ум. после 797)   
 X неизвестная (ум. после 797), дочь Льва, (потомка Аршакидов ?)
 │
 ├─>неизвестный (Варда/Сумбат/Лев ?) (после 780 ─ 813/836)
    X Панкало (ок. 792 ─ после 836)
    │
    ├─>Мариан (ум 868/872), доместик схол
    │
    ├─>Варда (ум. после 867)
    │  │
    │  ├─>Василий (ум. после 867), ректор 
    │     │                      
    │     ├─>Варда
    │        │                     
    │        ├─>Грегория         СКЛИРЫ</b>
    │           X Панферий Склир (ум.после 944), доместик схол
    │           │
    │           ├─>Варда Склир (ок. 925 ─ 991), доместик схол, куропалат
    │           │   │
    │           │   ├─>Роман Склир 
    │           │      │
    │           │      ├─>Василий Склир (967/973 ─ после 1033), магистр
    │           │      │  X Пульхерия Аргир (969/975 ─ 1033/1034)
    │           │      │  │
    │           │      │  ├─>Елена Склирена (1002/1007 ─ 1030/1033) 
    │           │      │     X Константин IX Мономах (ок. 1003 ─ 1055)
    │           │      │  
    │           │      ├─>(сын) Склир    
    │           │         │ 
    │           │         ├─>Роман Склир (ум. после 1057), магистр
    │           │         │  │
    │           │         │  ├─>(сын) Склир 
    │           │         │     │
    │           │         │     ├─>(сын) Роман ? Склир
    │           │         │   
    │           │         ├─>Мария Склирена (1012/1017 ─ 1044/1045)
    │           │            X (незак.)
    │           │           Константин IX Мономах (ок. 1003 ─ 1055)
    │           │ 
    │           ├─>Константин Склир 
    │           │  X Софья Фока
    │           │
    │           ├─>Мария Склир (ок. 932 ─ до 971)     
    │              X 1)           ЦИМИСХИИ</b>  
    │           ├─>Иоанн I Цимисхий (ок. 928 ─ 976), Визант. импер. с 969 года  
    │           │  X 2)Феодора (940-пос.971) дочь Константина VII        
    │           │
    │           X неизвестный Цимисхий (ум. после 930)
    │        ├─>неизвестная Куркуас (ок. 910 ─ после 930)
    │        │ 
    │        X Феофил Куркуас (ок. 892 ─ после 963) доместик схол 
    │     ├─>неизвестная Фока
    │     │                        ФОКИ</b>
    │     ├─>Варда Фока Старший (ок. 878 ─ 968/969), цезарь
    │     │  X неизвестная Малеина
    │     │  │
    │     │  ├─>Никифор II Фока (ок. 912 ─ 969), византийский император с 963 года 
    │     │  │  X 1)неизвестная (ум. до 963)
    │     │  │  X 2)Феофано (943 ─ после 976), вдова Романа II
    │     │  │  │
    │     │  │  ├─1>Варда Фока (ум. до 963)
    │     │  │
    │     │  ├─>Лев Фока Младший (ок. 915 ─ 969/970), куропалат
    │     │  │  │
    │     │  │  ├─>Никифор Фока (ок. 935 ─ 969/970)
    │     │  │  │
    │     │  │  ├─>Варда Фока Младший (ок. 938 ─ 989), дука Антиохии
    │     │  │  │   X Адралестина (ум. после 989)
    │     │  │  │   │
    │     │  │  │   ├─>Лев Фока
    │     │  │  │   │
    │     │  │  │   ├─>Никифор Фока (ок. 965 ─ 1022)
    │     │  │  │      │
    │     │  │  │      ├─>Варда Фока (ок. 988 ─ после 1025)
    │     │  │  │
    │     │  │  ├─>Софья Фока
    │     │  │     X Константин Склир
    │     │  │
    │     │  ├─>Константин Фока (ок. 918 ─ 969)
    │     │
    │     ├─>Лев Фока Старший (ок. 875 ─ 919 или после) доместик схол
    │     │  │
    │     │  ├─>Николай Фока (ок. 897 ─ 919)
    │     │
    │     Никифор Фока (ум. 887/895 до 912), дука Фракии
    │
    ├─>Сумбат (ум.после 867)
    │  X неизвестная, дочь Варды цезаря.
    │
    ├─>(дочь)
    │  X неизвестный Асилайон
    │  │
    │  ├─>Лев Асилайон (ум.после 867)     
    │                         МАКЕДОНЯНИНЫ</b>
    │  X (незак.) Фёкла (824/831 ─ после 867), дочь императора Феофила
    ├─>Василий I (811 ─ 886), византийский император с 867 года
       X 1) Мария (ум.после 865)
       X 2) Евдокия Ингерина (ок. 840 ─ 882)
       │  X (незак.)Михаил III (840 ─ 867), византийский император с 842 года
       │ 
       ├─1>Варда (до 864 ─ до 865) умер ребёнком 
       │ 
       ├─1>Анастасия (до 858 ─ до 905/912)  
       │   X Христофор (ум. после 872) доместик схол 
       │  
       ├─2>? Константин (866-879), соправитель Василия I с 869 года 
       │
       ├─2>Стефан I (870 ─ 893), патриарх Константинопольский с 886 года
       │
       ├─2>Александр (872 ─ 913), византийский император с 912 года 
       │
       ├─2>Анна (868/869 ─ после 905/912) монахиня
       │
       ├─2>Елена (873/875 ─ после 905/912) монахиня
       │
       ├─2>Мария (874/878 ─ после 905/912) монахиня 
       │
       ├─2>? Лев VI (867 ─ 912), византийский император с 886 года 
          X 1) Феофано (867 ─ 895 или 897)
          X 2) Зоя Заутца (ок. 867 ─ 899)
          X 3) Евдокия Ваяна (ок. 884 ─ 901)
          X 4) Зоя Карбонопсина (ок. 883 ─ после 919)
          │ 
          ├─1>Евдокия (884/886 ─ 892) 
          │
          ├─2>Анна (897/898 ─ 901/904)
          │
          ├─2>Евдокия (898/899 ─ ум. ребёнком)
          │
          ├─3>Василий (род. и ум. IV.901)
          │
          ├─4>Константин VII Багрянородный (905 ─ 959) византийский император с 913 года
              X 
          ├─2>Елена Лакапина (906/913 ─ 961)
          │  │
          │  ├─>Зоя (935/937 ─ после 961)
          │  │
          │  ├─>Феодора (939/941 ─ после 971)
          │  │  X Иоанн I Цимисхий (ок. 925 ─ 976), византийский император с 969 года
          │  │
          │  ├─>Агата (940/943 ─ после 961)
          │  │
          │  ├─>Феофано (941/946 ─ после 961)
          │  │ 
          │  ├─>Анна (942/949 ─ после 961)
          │  │
          │  ├─>Роман II (938 ─ 963), византийский император с 959 года
          │     X 1)Евдокия (Берта) Итальянская (927/930 ─ 949)
          │     X 2)Феофано (Анастасия) (943 ─ после 976)
          │     │ X Никифор II Фока (ок. 912 ─ 969), византийский император с 963 года
          │     │
          │     ├─2>Елена (957/958-до 988)
          │     │
          │     ├─2>Василий II (959 ─ 1025), византийский император с 976 года
          │     │
          │     ├─2>Анна (963 ─ 1011/1012)
          │     │  X Владимир I Киевский (ок. 960 ─ 1015)
          │     │
          │     ├─2>Константин VIII (961 ─ 1028), византийский император с 1025 года
          │        X Елена Алипина (ок. 962 ─ 982/985) 
          │        │
          │        ├─>Евдокия (977/979 ─ после 1001) монахиня
          │        │
          │        ├─>Феодора (981/984 ─ 1056), византийская императрица с 1055 года   
          │        │  │       (усыновлён)
          │        │  ├─>Михаил VI Стратиотик (990-1059) имп(1056 ─ 1057) 
          │        │ 
          │        ├─>Зоя (980 ─ 1050), императрица в 1042 году                  
          │           X 1)Роман III Аргир (968 ─ 1034), императрица с 1028 года
          │           X 3)Константин IX Мономах (1003 ─ 1055), императрица с 1042 года
          │           X 2)      ПАФЛАГОНЫ</b>
          │        ├─>Михаил IV Пафлагон (1010 ─ 1041), византийская императрица с 1034 года
          │        │   
          │        ├─>Мария (ок. 995-1041)
          │        │  X  Стефан (до 990 ─ 1039/1041), судостроитель
          │        │  │
          │        │  ├─>Михаил V Калафат (1015 ─ 1042), византийский император с 1041 
          │        │ 
          │        ├─>Иоанн Орфанотроф (ок. 998 ─ 1043), куропалат
          │        │
          │        ├─>Никита (ок. 1001 ─ 1035/1038), дука Антиохии
          │        │ 
          │        ├─>Константин (ок. 1004 ─ после 1042), дука Антиохии
          │        │
          │        ├─>Георгий (ок.1007 ─ 1034/41), евнух
          │                      ЛАКАПИНЫ</b>
          ├─1>Христофор Лакапин (892/898 ─ 931), соправитель с 921 года
          │  X Софья (894/900-после 959)
          │  │ 
          │  ├─>Мария (Ирина) (916/920 ─ до 963)
          │  │  X Пётр I (912/918 ─ 970), царь Болгарии с 927 года
          │  │
          │  ├─>Роман Лакапин (917/922 ─ 931/944), умер в юности
          │  │
          │  ├─>Михаил Лакапин (918/924 ─ после 945), магистр
          │     │
          │     ├─>Елена Лакапина (937/942 ─ после 955) 
          │     │  X Баграт Таронмт (ок. 935 ─ после 975), патриций
          │     │
          │     ├─>Софья Лакапина (938/944 ─ после 957)
          │        X Константин Радин (ум. после 957), протоспафарий
          │  
          ├─1>Стефан Лакапин (894/902 ─ 963), соправитель 924 ─ 945 
          │  X Анна (913/917 ─ после 934)   
          │  │ 
          │  ├─>Роман Лакапин (934/937 ─ после 947), цезарь  
          │   
          ├─>(дочь) Лакапина
          │  X Роман Саронит 
          │
          ├─>(дочь) Лакапина
          │  X неизвестный Муселе
          │   
          ├─2>Феофилакт Лакапин (912/916 ─ 956), патриарх Константинополя с 933 года
          │   
          ├─2>Константин Лакапин (913/919 ─ 946/948), соправитель 924 ─ 945 
          │   X 1)Елена (922/25-940)
          │   X 2)Феофано Мамас (922/925 ─ после 942)
          │   │
          │   ├─>Роман Лакапин (941/944 ─ после 970/72)
          │
          ├─>(незак.) Василий Лакапин (921/927 ─ 985), паракимомен с 945 года 
          │
          X 2)Феодора (ум. 922), августа
          Роман I Лакапин (ок. 873 ─ 948), византийский император 920 ─ 944
          X 1)неизвестная (ум. до 912)
          ├─1>Агата Лакапина (902/907 ─ после 922)    
            X                    АРГИРЫ</b>
          ├─> Роман Аргир (894/899-после 922), патриций 
          │  │ 
          │  ├─>(сын) Аргир (922/926 ─ после 968), патриций
          │     X неизвестная Малеина, дочь Евдокима Малеина
          │     │ 
          │     ├─>Роман III Аргир (968 ─ 1034), византийский император с 1028 года
          │     │  X 1)Елена (ум. после 1028)
          │     │  X 2)Зоя (980 ─ 1050), византийская императрица в 1042 году
          │     │  │
          │     │  ├─1>Феофано Аргир (ум. после 1028)
          │     │ 
          │     ├─>Пульхерия Аргир (969/975 ─ 1033/1034)
          │     │  XВасилий Склир (965/973 ─ после 1033), магистр
          │     │  │
          │     │  ├─>Елена Склирина (1002/1007 ─ 1030/1033)
          │     │   X Константин IX Мономах (ок. 1003 ─ 1055) император с 1042 года
          │     │ 
          │     ├─>Василий Аргир (ум.после 1019/1035), стратиг 
          │     │  │
          │     │  ├─>Елена Аргир (1017/1019 ─ 1033)
          │     │  │  X Баграт IV (1018 ─ 1072), царь Грузии с 1027 года
          │     │  │                                            
          │     │  ├─>(сыновья) Аргиры (ум. после 1057)
          │     │  │
          │     │  ├─>(дочь) Аргир
          │     │     X Константин Диоген (ум. 1032), стратиг Фракии
          │     │     │
          │     │     ├─>Роман IV Диоген (1026/1031 ─ 1072) император 1068-71
          │     │ 
          │     ├─>Лев Аргир (ум. 1017)  
          │     │
          │     ├─>(сын/дочь) Аргир  
          │     │  │
          │     │  ├─>(дочь) (ум. после 1032)
          │     │     X Ованес-Смбат (ум. 1041), царь Армении с 1020 года
          │     │ 
          │     ├─>Мария Аргир (983/987 ─ 1005)  
          │     │  X Джованни Орсеоло (982/985 ─ 1005)
          │     │ 
          │     ├─>(дочь) Аргир (ум. после 1029/1032) 
          │        X Константин Карантен (ум. после 1029/1032)
          │      
          ├─>Мариан Аргир (ум. 963), дука Македонии       
          │             
       ├─>Лев Аргир (ум. после 922), доместик схол          
       │      
       ├─>Поф Аргир (ум. после 958), доместик схол
       │      
    ├─>Евстафий Аргир (ум. 908/911), магистр      
    │ 
 ├─>Лев Аргир (ум. после 840/844)

Примечания

Литература 
 The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press, 1991.
 Cyril Mango, «Eudocia Ingerina, the Normans, and the Macedonian Dynasty» — Zbornik radova Vizantoloskog Instituta, XIV—XV, 1973, 17-27. Yuri Babayan, «Emperor of Byzantine Empire» Дашков С. Б., «Императоры Византии» М. 1997 Рыжов К. В., «Все монархи мира. Древняя Греция. Древний Рим. Византия» М. 2001''

Ссылки 
 Encyclopædia Britannica, 1911, Basil I.
 Хронос.ру — Биографический указатель. {
 Несусвет.ру — Период Македонской династии.
 "Basil and the Armenian Dynasty.", "Василий и Армянская Династия." - Kidipede

Династии средневековой Европы
 
Армянские династии Византии
Появились в 867 году
Исчезли в 1056 году